O Rosal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 O Rosal (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 O Rosal (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar